

Села:
 Воронине — Миколаївська область, Братський район
 Воронине — Сумська область, Білопільський район

Див. також 
 Воронино